YKD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kincardine (Ontario) (Canada)